Miejscowości w USA:
 Northview – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 Northview (ang. Northview Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian